Het tennistoernooi van Wimbledon in 1971 bij de vrouwen werd voor de 78e keer gehouden. De Australische Evonne Goolagong won het toernooi voor de eerste keer door in de finale haar landgenote Margaret Court met 6–4 en 6–1 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.
  Margaret Court (finale)
  Billie Jean King (halve finale)
  Evonne Goolagong (winnares)
  Rosie Casals (tweede ronde)
  Virginia Wade (vierde ronde)
  Nancy Richey (kwartfinale)
  Françoise Dürr (kwartfinale)
  Helga Masthoff (derde ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ITF

Wimbledon
Tennis in 1971